Курт Микколайт (, более известный как Альвин Курт Теодор Тило ; 11 августа 1874, Тильзит — 23 августа 1911, Берлин) — немецкий писатель и поэт.

Жизнь 
Родился в восточно-прусском городе Тильзите. Учился в Кёнигсбергском университете. Там же получил ученое звание доктора филологии. При написании своей книги о графе Штрахвице он прибегал к советам Теодора Фонтане. Своё первое стихотворение «о Фонтане» он написал в 1899 году в «Мюнхенской газете». Кёнигсбергский Гёте-союз поддерживал его в начале XX века. Миколайт умер в возрасте 37 лет.

Литература 
 Sigitta Barniškienė. Klänge der Poesie aus den versunkenen Weiten. / Dissertation. — Kaunas: Vytautas-Magnus-Universität, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Каталог Немецкой Национальной библиотеки
 Klänge aus Litauen (GoogleBooks)
 Thanatos (GoogleBooks)
 Schmetterlinge (Gedicht)

Немецкие писатели XX века
Немецкие поэты